Mužská čtyřhra Dallas Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže dallaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník události, která nahradila New York Open.   

Vítězem se stal nejvýše nasazený, salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer, který ve finále za 1.27 hodiny zdolal britsko-finskou dvojici Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Arévalo na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblový titul a pro Rojera to bylo jubilejní třicáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (vítězové)
  Austin Krajicek /  Hugo Nys (1. kolo)
  Oleksandr Nedověsov /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Dallas Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022